Ziółek ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Ziółek (1931–2009), polnischer Historiker und Hochschullehrer
 Władysław Ziółek (* 1935), polnischer emeritierter Erzbischof von Łódź